Dans la mythologie grecque, Amphitrite est l'épouse de Poséidon.

Amphitrite peut aussi désigner :
 (29) Amphitrite, astéroïde ;
 , genre de vers annélides polychètes Terebellidae ;
 Amphitrite (1927), sloop ostréicole français classé aux monuments historiques ;
 Amphitrite, œuvre d'Antoine Coysevox.

Marine 
 Amphitrite (2001), yacht de luxe de l'acteur américain Johnny Depp
 Amphitrite, goélette à trois mâts britannique puis allemande de  appartenant aujourd'hui à

Marine américaine 
 , trois navires de l'United States Navy
 , monitor
  (1891-1919), monitor de la Classe Amphitrite
  (1945-1947), barge de débarquement

Marine britannique 
 , plusieurs navires de la Royal Navy
 , vaisseau de sixième rang et de 24 canons, perdu en 1795
 HMS Amphitrite, vaisseau de sixième rang et de 28 canons, lancé en 1778 sous le nom de , renommé Amphitrite en 1795, désarmée en 1811
 HMS Amphitrite (1799), vaisseau de cinquième rang et 40 canons hollandais capturé en 1799, renommé Imperieuse en 1801 et détruit en 1805
 , vaisseau de cinquième rang et 38 canons espagnol capturé en 1804, renommé Blanche en 1805 et perdu en 1807
 HMS Amphitrite (1816) vaisseau de cinquième rang, vendu en 1862 et détruit en 1875
 , croiseur protégé de classe Diadem, converti en poseur de mines en 1917 et vendu en 1920
 , bateau britannique de 200 tonnes, naufragé le  sur la côte de Boulogne-sur-Mer en transportant 108 condamnées à la déportation en Australie, 12 enfants et 13 hommes d'équipage (133 morts, 3 survivants)

Marine française 
 Amphitrite, bateau français de 500 tonneaux qui fit deux voyages en Chine dont le premier, en 1698, est retracé par Giovanni Battista Gherardini dans Relation Du Voyage Fait à la Chine Sur Le Vaisseau L'Amphitrite, En L'Année 1698
 Plusieurs frégates de la Marine française, dont
 , frégate de 44 canons, sabordée en 1809 à Fort-de-France (Martinique)
 Amphitrite, sous-marin de la marine nationale française, de la classe Diane (1926)
 Amphitrite, sous-marin de la marine nationale française lancé en 1914

Marine néerlandaise 
 HM Amphitrite (1830), corvette de la Marine royale néerlandaise

Marine grecque 
 Plusieurs navires de la marine hellénique, dont :
 Amphitrite IV (1864-1941), yacht de la famille royale de Grèce (1895-1917)
 Amphitriti IX (1978), sous-marin

Notes et références